Малая́лам — писемність дравідійської мови малаялам.

Алфавіт 
മലയാളലിപി (malayāḷalipi) — алфавіт малаялам.

Приголосні 
ക ka /k/; ഖ kha /kʰ/; ഗ ga /g/; ഘ gha /gʱ/; ങ ṅa /ŋ/; ച ca /t͡ʃa/; ഛ cha /t͡ʃʰa/; ജ  ja /d͡ʒa/; ഝ jha /d͡ʒʱa/; ഞ ña /ɲ/; ട ṭa /ʈ/; ഠ ṭha /ʈʰ/; ഡ ḍa /ɖ/; ഢ ḍha /ɖʱ/; ണ ṇa /ɳ/; ത ta /t̪/; ഥ tha /t̪ʰ/; ദ da /d̪/; ധ dha /d̪ʱ/; ന na /n̪/; പ pa /p/; ഫ pha /pʰ/; ബ ba /b/; ഭ bha /bʱ/; മ ma /m/; യ ya /j/; ര ra /ɾ/; ല la /l/; വ va /ʋ/; ശ śa /ɕ/; ഷ ṣa /ʂ/; സ sa /s/; ഹ ha /ɦ/; ള ḷa /ɭ/; ഴ ḻa /ɻ/; റ ṟa /r/.

Голосні 
Кожен голосний звук має дві форми написання: повну та скорочену. Повна застосовується на початку слова. Скорочена - в середині та в  кінці слова.

Повні форми літер: അ a /a/; ആ ā /a:/; ഇ i /i/; ഈ ī /i:/; ഉ u /u/; ഊ  ū /u:/; ഋ ṛ /rɨ/; ഌ /ḷ/; എ e /e/; ഏ  ē /e:/; ഐ ai /ai/; ഒ o /o/; ഓ ō /o:/;  ഔ au /au/.

Скорочені форми літер: ക /a/; കാ /a:/; കി /i/; കീ /i:/; കു /u/; കൂ /u:/; കൃ /rɨ/; കെ  /e/; കേ /e:/; കൈ /ai/; കൊ /o/; കോ /o:/; കൌ /au/.

Літера ഌ /ḷ/ не має скороченої форми.

Цифри 
൧ 1; ൨ 2; ൩ 3; ൪ 4; ൫ 5; ൬ 6; ൭ 7; ൮ 8; ൯ 9; ൧൦ 10.

Приклад тексту

Текст 
മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യാവകാശങ്ങളോടും അന്തസ്സോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുംകൂടി ജനിച്ചവരാണ്. അന്യോന്യം ഭ്രാത്രുഭാവത്തോടെ പെരുമാറുവാനാണ് മനുഷ്യന്നു വിവേകബുദ്ധിയും മനസ്സാക്ഷിയും സിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്.

Транслітерація 
Manuṣyarellāvarum tulyāvakāśan̄n̄aḷōṭum antassōṭum svātantryattōtumkūṭi janiccavarāṇ. Anyōnyam bhrātrubāvattoṭe perumāṛuvānāṇa manuṣyannu vivēkabuddhiyum manaṣṣākṣiyum siddhamāyirikkunnat.

Переклад 
Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та в своїх правах. Вони наділені розумом і совістю й мають вчиняти в стосунку одне до одного в дусі братства.

Алфавіти Індії